Ghiaie indica alcune frazioni e località italiane

Provincia di Bergamo
 Ghiaie, frazione di Bonate Sopra e Presezzo
Nucleo Ghiaie, località di Paladina
Provincia di Parma
 Ghiaie inferiori, di mezzo e superiori, frazione di Noceto
Provincia di Pavia
 Ghiaie, l'unica frazione di Corana
Provincia di Trento
 Ghiaie, località del comune di Trento